Pedro Jose Carrión Padal (ur. 25 stycznia 1978) – hiszpański piłkarz, napastnik, zawodnik Xerez CD.

Przypisy 

Hiszpańscy piłkarze
Urodzeni w 1978
Piłkarze CD Alcalá